11-й Требич-турнир состоялся в марте — апреле 1927 г. в Вене. Соревнование имело международный статус, поскольку наряду с десятью австрийскими шахматистами в нем приняли участие два представителя Венгрии.

За победу в турнире боролись два представителя Австрии. В итоге Э. Грюнфельд на пол-очка обошел А. Беккера. Судьбу 1-го места решила партия предпоследнего тура, в которой игравший черными Грюнфельд смог победить лидировавшего Беккера и обойти его в турнирной гонке.

Остальные участники отстали от победителей.

Турнирная таблица

См. также 
 Требич-турнир

Примечания

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Вена (шахматный турнир)
1927 год в шахматах